Het judotoernooi in de klasse tot 70 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2004 vond plaats op woensdag 18 augustus 2004. Regerend olympisch kampioene was Sibelis Veranes uit Cuba, die in Athene ontbrak. De Nederlandse Edith Bosch eindigde op de tweede plaats. Zij verloor in de finale van de regerend wereldkampioene Masae Ueno uit Japan. In totaal kwamen 23 judoka's uit 23 landen uit in de middengewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+2)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Vrouwen 70